

Топоніми 
 Дайсен — місто в Японії, у префектурі Акіта.
 Дайсен — містечко в Японії, у префектурі Тотторі.

 Дайсен — гора в Японії, у префектурі Тотторі.

Інше 
 Дайсен (, великий відлюдник) — Одне з імен Татхагати, будди Шак'ямуні.